Okręty US Navy o nazwie USS  "Grenadier", pochodzącej od ryby z rodziny buławikowatych:
 Pierwszy "Grenadier" (SS-210), był okrętem podwodnym typu Tambor, został przyjęty do służby w 1941 i utracony w 1943.
 Drugi "Grenadier" (SS-525) był okrętem podwodnym typu Tench, będącym w służbie w latach 1951 - 1973.
Grenadier